Aranda ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im äußersten Westen der Provinz Saragossa und hat  Einwohner (Stand ) auf einer Fläche von  km². Ihr Hauptort ist Illueca, die größte der 13 Gemeinden der Comarca. Die Comarca gehört zur bevölkerungsarmen Serranía Celtibérica.

Lage 
Die Comarca befindet sich südlich und südöstlich der der Sierra de Moncayo; sie grenzt im Westen an die Provinz Soria (Campo de Gómara), im Norden an die Comarcas Tarazona y el Moncayo und Campo de Borja, im Osten an Valdejalón und im Süden an die Comunidad de Calatayud. Sie wird von den Flüssen Aranda und Isuela durchflossen.

Gemeinden

Wirtschaft 
Die Comarca ist ländlich und landwirtschaftlich geprägt. Wichtigster Industriezweig ist die Schuhherstellung in Illueca und Brea de Aragón, den beiden größten Orten.

Geschichte 
In Illueca befindet sich die Burg des Gegenpapstes Benedikt XIII. („Papa Luna“, Gegenpapst 1394–1423); in Mesones de Isuela erhebt sich die imposante spätmittelalterliche Burg eines ehemaligen Bischofs von Saragossa aus dem Haus Luna aus dem 14. Jahrhundert. Eine Mondsichel aus dem Wappen des Hauses Luna findet sich in mehreren Gemeindewappen der Comarcas Aranda und Calatayud.

Weblinks 

Offizielle Homepage

Comarca in der Provinz Saragossa